El término omaha hace referencia, en esta enciclopedia:

Cultura
al pueblo omaha, una nación indígena nativa de los Estados Unidos;
al idioma omaha, la lengua del pueblo omaha;

Lugares

Estados  Unidos
 a Omaha, Arkansas;
 a Omaha, Illinois;
 a Omaha, la ciudad más grande de Nebraska;
 a Omaha, Texas;

Francia
 a la Playa de Omaha, en Normandía.

Además
 Omaha hold 'em, una variante del póquer;
 sistema omaha de parentesco, uno de los sistemas de nomenclatura de parentesco.